Коклино — название населённых пунктов.

Россия 
 Коклино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Коклино — деревня в Себежском районе Псковской области.